

Libri
 L'ultimo cavaliere, romanzo di Stephen King
 L'ultimo cavaliere, romanzo di Terry Brooks
 L'ultimo cavaliere, graphic novel di Will Eisner
 Arn - L'ultimo cavaliere, romanzo di Jan Guillou

Film
 L'ultimo cavaliere, film del 1915 diretto da Alberto Traversa
 Arn - L'ultimo cavaliere, film del 2007 diretto da Peter Flinth tratto dall'omonimo romanzo di Jan Guillou